Nom de tres reis hitites:
Mursilis I
 Mursilis II.
Mursilis III